Peinado bezeichnet:

 Peinado (Vulkan), ein Vulkan in Argentinien

Peinado ist der Familienname von:

 Carlos Peinado (* 1954), uruguayischer Basketballspieler
 Danilo Peinado (* 1985), uruguayischer Fußballspieler
 Robeilys Peinado (* 1997), venezolanische Stabhochspringerin